Cicurina vespera  — редкий вид паука, который является неядовитым представителем членистоногих из семейства Dictynidae. США (Техас). Живёт в пещерах. Не имеет органов зрения. Имеет практически полупрозрачное тело длиной около 3 мм.

Примечания

Ссылки 
 gpo.gov
 Encyclopedia of life
 Catalog of Life
 
 

Dictynidae
Животные, описанные в 1992 году
Паукообразные Северной Америки
Эндемики США